Guoletsjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Guoletsjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 718220-145133), sjö i Strömsunds kommun,  (33,6 ha)
Guoletsjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 720183-144820), sjö i Strömsunds kommun,  (24,4 ha)
Guoletsjaure (Sorsele socken, Lappland, 731018-152164), sjö i Sorsele kommun,  (16,3 ha)
Guoletsjaure (Sorsele socken, Lappland, 733518-151883), sjö i Sorsele kommun,  (34,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn